Мін () — корейське прізвище.
 Мін Бьон Де — колишній південнокорейський футболіст.
 Мін Кьон Гап — південнокорейський борець греко-римського стилю.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища